Tomáš Kraus ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Kraus (Skisportler) (* 1974), tschechischer Skisportler
 Tomáš Kraus (Schachspieler) (* 1995), tschechischer Schachspieler